Гуре́ев — русская фамилия, образованная от имени Гурий, также топоним.

Гуреев 
 Гуреев, Алексей Иванович (Олекса Гуреев; 1913—1999) — украинский советский писатель и поэт.
 Гуреев, Валентин Николаевич (1946—2018) — хоккеист, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России.
 Гуреев, Василий Николаевич (род. 1952) — министр экономики (1995—1997), министр машиностроения, военно-промышленного комплекса и конверсии (1997), министр промышленной политики Украины (1997—2002).
 Гуреев, Виктор Григорьевич (1937—1993) — советский футболист, главный тренер нескольких футбольных клубов.
 Гуреев, Иван Николаевич (1906—1977) — Герой Социалистического Труда, генерал-лейтенант.
 Гуреев, Максим Александрович (род. 1966) — прозаик, сценарист, режиссёр.
 Гуреев, Михаил Георгиевич (1921—2009) — Герой Советского Союза.
 Гуреев, Николай Михайлович (1907—1978) — советский политический деятель, агроном.
 
 Гуреев, Юрий Семёнович (1941—2008) — советский поэт-песенник.

Гуреева 
 Гуреева, Жанна Станиславовна (род. 1970) — тренер по легкой атлетике, мастер спорта международного класса Белоруссии, судья национальной категории.
 Гуреева, Людмила Николаевна (1943—2017) — советская волейболистка, заслуженный мастер спорта
 Гуреева, Валерия Дмитриевна (Массква; род. 1988) — российская певица, автор песен.

Топоним 
 Гуреев — хутор в Ростовской области.

См. также 
 Гуриев
 Гурьев